Arūnas Klimavičius – calciatore lituano
 Linas Klimavičius – calciatore lituano
 Tadas Klimavičius – cestista lituano